Pański Potok – potok, dopływ Bystrzanki
 Pański Potok – potok, dopływ Wiaru